Мари́я (Марья;  (Miryám), ) — имя происходит от древнееврейского имени Мариам (Марьям).

Происхождение имени 
Имя Мария имеет древнееврейское происхождение, оригинальная форма מרים  (Maryam) — Марьям. Обычно считается, что оно происходит от корня מ־ר (m-r), означающего «быть горьким». Значение этого имени обсуждалось веками; альтернативная этимологическая версия в происхождении от корня מ־ר־י‎ (m-r-y), означающего мятеж или непослушание. מַר (mar) — мар на иврите переводится как «горечь» (во множественном числе — מירים (mirim) — мирим).

По другой версии, возможно в значении «любимая», «желанная», от древнееврейского имени Мариам (Мириам).

В иудаизме 

Впервые в каноническом тексте Библии имя встречается в Книге  — «Мириам, сестра Ааронова». Напрямую значение имени объясняет Ноеминь, свекровь Руфи, когда возвращается из Моава в Израиль, в Вифлеем.

Более подробно о происхождении имени Мария описано в мидрашах.

В христианстве 

Мария — одно из самых распространённых имён в мире, поскольку имя Мария принадлежало матери Иисуса Христа.

Христианская традиция переводит имя Мария как «госпожа».
Согласно традиционным христианским представлениям, Марией звали мать Иисуса Христа. Это обеспечило данному имени популярность среди христианских народов. Также распространено именование в честь других почитаемых в христианстве фигур, например Марии Магдалены и святой Марии Египетской. В Книге Руфь одна из её главных героинь, Ноеминь, став вдовой и потеряв сыновей, говорит: «не называйте меня Ноеминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть» ). В арамейском языке, распространённом в Палестине в начале 1-го тысячелетия н. э., это имя приняло форму Maryam Марьям, так же именуется Богородица в Арамейских переводах Нового Завета. Имя распространено и в мусульманском мире, арабская форма имени сходна с арамейской и выглядит как مریم Maryam Марьям.

Как часть мужского имени 
По некоторым данным, уже с XIV века н. э. Мария используется в качестве компонента мужского имени, обычно следуя за первой его частью. Примечательно, что в современной Германии, в соответствии с законом, Мария — единственное женское имя, которое может использоваться в составе мужского. В качестве примера известных носителей такого «второго имени» среди мужчин можно назвать композитора Карла Марию фон Вебера, либреттиста и оперного режиссёра Франческо Марию Пьяве, поэта Райнера Марию Рильке, политика Чезаре Марию де Векки, писателя Эриха Марию Ремарка.

Именины 
 Православные именины (приведены по новому стилю):

 Католические именины:

См. также 
 (170) Мария — астероид
 Санта-Мария

Примечания 

Русские женские имена
Женские имена
Библейские имена
Женские имена еврейского происхождения